Hohmeyer ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Hohmeyer (1882–1966), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP), MdL Schaumburg-Lippe
 Jürgen Hohmeyer (1936–2019), deutscher Journalist und Kunstkritiker 
 Olav Hohmeyer (* 1953), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Susanne Hohmeyer-Lichtblau (* 1970), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Homeyer